Patra peut faire référence à :
 Patras, un port en Grèce de l'ouest ; 
 Patra, un plat du Gujarat en Inde dont la base est constituée de feuilles de taro ;
 Patra, une chanteuse de Reggae ;
 Patra est le bol pour mendier des moines bouddhistes ;
 PatRa est une classe de patrouilleurs rapides de la Marine nationale française ;
 Patra est une rivière de l'oblast de Penza en Russie.